Nocetti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Arturo Mullín Nocetti (1914–1985), uruguayischer Theologe, Bischof von Minas
 Gustavo Nocetti (1958–2002), uruguayischer Tangosänger